Loti, de munteenheid van Lesotho
 Pierre Loti (1850–1923), een Franse marineofficier en schrijver